Gertze ist der Familienname folgender Personen:

 Johnny Gertze (1937–1983), südafrikanischer Jazzmusiker
 Kalla Gertze (1960–2008), namibischer Politiker
 Neville Gertze (* 1966), namibischer Diplomat

Siehe auch: 
 Gertz